R.I.P pode referir-se à:
R.I.P., album de estúdio da banda Coroner, lançado em 1987
R.I.P. (canção de 3OH!3), canção pertencente ao album Streets of Gold, da banda Pop 3OH!3, lançado em 2010
R.I.P. (canção) canção da cantora norte-americana Rita Ora.
R.I.P., abreviação ao termo "Rest In Peace" (BR: Descanse em paz), escrito nos túmulos nos Estados Unidos